Wittinghof heißen:
 Wittinghof (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Deutschland
 Wittinghof (Gemeinde Kefermarkt), Ortschaft von Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Österreich

Siehe auch
 Vittinghoff